Дурон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 23,35 км². Население — 122 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Datos sobre Durón en la web de la Diputación de Guadalajara
 Documentación sobre Durón en iespana.es
 Documentación sobre Durón en henaresaldia.com 
 Fotografías en pueblos-espana.org

Муниципалитеты Гвадалахары